El acrónimo ORA hace referencia a varios artículos:

Ordenanza Reguladora de Aparcamiento, ordenanza municipal
Organisation de résistance de l'armée, en español Organización de Resistencia del Ejército, durante la Segunda Guerra Mundial, una organización de la Resistencia francesa compuesta por militares del ejército francés
Organización Renovadora Auténtica, partido político venezolano
Organización de Rápido Aprendizaje
Organización Revolucionaria Anarquista
GWM ORA, una marca de Great Wall Motors

Acrónimos